Менчаково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Менчаково — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Менчаково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.